Lucien Bély ;
 Julien Bély.